A Equipe Chilena de Copa Davis representa o Chile na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Chilena de Tênis. Foi finalista em 1976, quando perdeu para a Itália.

Time atual

Equipe de 2012:
Guillermo Hormazabal
Paul Capdeville
Jorge Aguilar
Christian Garin

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe chilena)

Chile